Barabás Márton (18. század) ferences szerzetes, író
Barabás Márton (1893-1974) festő
Barabás Márton (1952-) festő, szobrász